Џил Крејбас (; 4. јули 1974. Провиденс Роуд Ајланд САД) је америчка професионална тенисерка. Професионално је почела играти 1996. и до данас је освојила 1 ВТА и 4 ИТФ турнира у појединачној конкуренцији и 3 ВТА турнира у игри парова.
Била је члан америчке Фед куп репрезентације у периоду од 2004. до 2006. године.

Пласман на ВТА листи на крају сезоне

Резултати Џил Крејбас

Победе појединачно (1)

Порази у финалу појединачно (1)

Победе у пару (3)

Порази у финалу у пару (7)

Учешће на Гренд слем турнирима

Појединачно

У пару

Спољашње везе 

  ВТА профил
  Фед куп 

Рођени 1974.
Амерички тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.